Fernando Calzadilla Maestre a été maire de Badajoz entre 1941 et 1944.

Parlementaire 
Dans la 1ère législature du Parlement espagnol (1943-1946), le maire est nommé procureur aux Cortes (Administration locale), d'office, comme il l'est dans les capitales provinciales et à Ceuta et Melilla. Il quitte ses fonctions le 6 mars 1944.

Remerciements 

 L'Avenida Fernando Calzadilla est considérée comme l'une des avenues les plus importantes de Badajoz.

Références 

Naissance à Badajoz